L'Infidèle – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 L'Infidèle – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Pathé Frères
 L'Infidèle – film del 1912 diretto da René Leprince